Dominator kan betekenen:
H. Dominator van Brescia, bisschop van Brescia;
de kyrietrope Missa Dominator Deus uit Kyrie XV van het Graduale Romanum
Dominator (festival), een hardcorefestival georganiseerd door Art of Dance en Q-dance
Dominator (achtbaan), een achtbaan in Kings Dominion.
Dominator (computerspel), een computerspel
 Dominator, een single van Human Resource
 Dominator (Kings Dominion), een achtbaan